Condado de Calhoun hace referencia a:
Condado de Calhoun (Alabama)
Condado de Calhoun (Arkansas)
Condado de Calhoun (Carolina del Sur)
Condado de Calhoun (Florida)
Condado de Calhoun (Georgia)
Condado de Calhoun (Illinois)
Condado de Calhoun (Iowa)
Condado de Calhoun (Míchigan)
Condado de Calhoun (Misisipi)
Condado de Calhoun (Texas)
Condado de Calhoun (Virginia Occidental)